Kalmaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalmaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,66, long 28,63), 
 Kalmaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,77, long 28,62), 
 Kalmaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,68, long 28,89), 
 Kalmaluoto (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,25, long 28,01), 
 Kalmaluoto (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,28, long 28,18), 
 Kalmaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,18, long 28,45), 
 Kalmaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,10, long 28,19), 
 Kalmaluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 

Robotskapade Finlandförgreningar